§ 283 StGB bezeichnet

 Bankrott, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Verhetzung, einen Tatbestand im österreichischen Strafgesetzbuch